Saefkow ist der Familienname folgender Personen:
 Änne Saefkow (1902–1962), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus und Politikerin
 Anton Saefkow (1903–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Bärbel Schindler-Saefkow (* 1943), deutsche Friedensaktivistin, Historikerin
 Thea Saefkow (1910–1990), deutsche Kommunistin und Widerstandskämpferin

Siehe auch:
 Saefkow-Jacob-Bästlein-Organisation, Widerstandsgruppe
 Anton-Saefkow-Platz, Stadtplatz im Berliner Ortsteil Fennpfuhl des Bezirks Lichtenberg